

Arte 
 Fondazione Burri – fondazione italiana

Persone 
 Alberto Burri (1915-1995) – artista, pittore e medico italiano
 Ariane Burri (2000) – snowboarder svizzera
 Ernest Burri (1887-1969) – aviatore svizzero naturalizzato francese
 René Burri (1933-2014) – fotografo svizzero